Покровський Андрій Георгійович (1862—1944) — український військовий діяч, адмірал, головний командир портів Чорного і Азовського морів, Міністр морських справ Української держави
 Покровський Борис Олександрович (1912—2009) — російський радянський оперний режисер
 Покровський Борис Семенович (1836—1903) — архітектор
 Покровський Валентин Іванович (1929) — радянський і російський вчений-медик, епідеміолог і інфекціоніст, організатор охорони здоров'я та медичної науки
 Покровський Валерій Олександрович (1978) — російський хокеїст
 Покровський Василь Тимофійович (1839—1877) — лікар-терапевт, науковець
 Покровський Віктор Леонідович (1889—1922) — учасник Першої світової і Громадянської воєн
 Покровський Володимир Валерійович (1948) — радянський та російський письменник-фантаст і журналіст
 Покровський Володимир Миколайович (1864—1924) — український архітектор
 Покровський Георгій Л. — автор книги «Денікінщина», виданої у Берліні в 1923 році
 Покровський Дмитро Вікторович (1944—1996) — російський композитор, музикант-фольклорист, Лауреат Державної премії СРСР (1988)
 Покровський Костянтин Доримедонтович (1868-1944) — астроном, член-кореспондент Академії наук СРСР
 Покровський Микола Дмитрович (1901—1985) — український радянський диригент
 Покровський Михайло Миколайович (1868—1932) — радянський історик

Покровський — починок, Моркинський район, Марій Ел
 Покровський — хутір, Отрадненський район, Краснодарський край